Самбал может означать:

 Самбал — группа народов на Филиппинах.
 Самбал (самбали, тина) —  один из самбальских языков, язык самбальцев.
 Самбал — соус на основе красного перца, распространённый в ряде стран Юго-Восточной Азии.